Tuam ist die Bezeichnung für
 Tuam (Irland); Ort in Irland
 Tuam (Insel); eine Insel von Papua-Neuguinea